Пуаї́-сюр-Сере́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний схід від Парижа, 100 км на північний захід від Діжона, 25 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 127 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 280,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пуаї-сюр-Серен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пуаї-сюр-Серен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна